Франка Потенте (,  , Дюльмен, Північний Рейн-Вестфалія) — німецька кіноакторка. Стала зіркою після зйомок у фільмі «Біжи, Лоло, біжи» Тома Тиквера. Після цього знялася в декількох голлівудських фільмах, серед яких «Ідентифікація Борна», «Перевага Борна» та інші. В даний час проживає в Берліні.

Франка — старша з двох дітей учителя Дітера Потенте і медичної працівниці Гільдеґард. Італійське прізвище дісталася актрисі від її прадіда родом із Сицилії, покрівельника, який переїхав до Німеччини в XIX столітті.

Франка Потенте знялася у двох перших епізодах шостого сезону серіалу «Доктор Хаус», який назвала своїм улюбленим шоу.

Особисте життя 
З середини 2012 року заміжня за актором Дереком Річардсоном. У подружжя є дві дочки — Поллі Річардсон (нар. в квітні 2011) і Джорджі Річардсон (нар. 2013).

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 

Акторки XXI століття
Акторки XX століття
Німецькі акторки
Акторки за алфавітом
Уродженці Мюнстера